Мо́ре Ю́жное:
 Море Южное — лунное море на краю видимого диска Луны.
 Море Южное — тёмная область на Марсе.